

Аталая () — міська громада в провінції Бадахос, Естремадура.
 Аталая-дель-Каньявате () — міська громада в провінції Куенка, Кастилія-Ла-Манча.
 Аталая () — міська громада в провінції Саламанка, Кастилія і Леон.

Аталая () — селище в Панамі, в регіоні Вераґуас.